Atoms for Peace (toespraak), speech van de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower uit 1953
 Atoms for Peace Award, Onderscheiding op het gebied van vreedzaam nucleair technologie
 Atoms for Peace (band), Californische band uit 2009